Григорий Михайлович Заболотный (; род. 6 января 1952, с. Кидрасовка, Бершадский район, Винницкая область, УССР, СССР) — украинский политик, Народный депутат Украины VII-VIII созывов.

Образование 
В 1959 году пошел в первый класс Кидрасовской восьмилетней школы, которую окончил в 1967 году. В 1968 году поступил в Верховский сельскохозяйственный техникум. После окончания работал агрономом колхоза им. Чкалова Теплицкого района Винницкой области. С 1976 по 1981 годы проходил обучение в Уманском сельскохозяйственном институте, получив специальность учёного агронома.

Кандидат сельскохозяйственных наук (с 1999). Кандидатская диссертация «Совершенствование элементов технологии выращивания сои в южном лесостепи Украины и повышения эффективности использования продуктов её переработки». Профессор кафедры селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Винницкого государственного аграрного университета (с 2005).

Автор более 50 научных трудов, среди которых монографии, учебные пособия и патенты. Владеет немецким языком.

Карьера 
С 1972 по 1974 годы проходил срочную военную службу. С 1975 по 1976 годы работал агрономом по защите растений колхоза «Путь к коммунизму» Бершадского района Винницкой области, потом пять лет — главным агрономом этого же хозяйства. С 1982 по 1986 годы — главный агроном, заместитель начальника управления сельского хозяйства Бершадского райисполкома. С 1986 по 1992 годы работал заместителем, первым заместителем, председателем Бершадского РАПО. В апреле 1992 года назначен представителем Президента Украины в Бершадском районе. В июне 1994 года избран председателем Бершадского районного совета народных депутатов, а в июле 1995 года назначен председателем Бершадской районной государственной администрации. С июня 1998 по декабрь 1999 годы — заместитель председателя по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов, охраны окружающей среды, с декабрь 1999 по июнь 2004 годы — первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации.

С июня 2004 по июнь 2005 года — первый проректор по научной работе и производства Винницкого государственного аграрного университета. С июня 2005 по апрель 2006 года — первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации.

С апреля 2006 по ноябрь 2010 года — председатель Винницкого областного совета.

С сентября 2011 года проректор по инновационному развитию и международной деятельности Винницкого национального аграрного университета.

На парламентских выборах 2012-го года был избран народным депутатом Украины по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 17. Самовыдвиженец, внефракционный. По результатам голосования одержал победу набрав 46,73 % голосов избирателей. В Верховной Раде стал членом Комитета по вопросам бюджета.

На досрочных парламентских выборах 2014 года стал депутатом VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко под №27 в избирательном списке. Заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Семья 
Украинец.

Отец Михаил Иванович (1923) и мать Мария Кифоривна (1925), умерли.

Жена Наталья Михайловна (1953) — домохозяйка.

Сын Олег (1975) — директор Винницкого филиала Национальной Академии государственной налоговой службы Украины.

Дочь Оксана (1980) — ассистент кафедры аграрного менеджмента Винницкого государственного аграрного университета.

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» (ноябрь 2000).
 Почётная грамота Верховной Рады Украины.
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (март 2002).
 Отличие МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины».
 Орден «За заслуги» III степени (январь 2007).
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины»

Примечания

Ссылки 
 Г. М. Заболотный на сайте Верховной Рады 

Преподаватели вузов Винницы
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Председатели Винницкого областного совета
Главы районных государственных администраций Украины